Portowoje  ist ein russischer bzw. ukrainischer Ortsname:
 Portowoje, Stadtteil im Moskauer Rajon von Kaliningrad, Oblast Kaliningrad, Russland, siehe: Nasser Garten, ehemaliger Stadtteil von Königsberg (Preußen)
 Portowoje (Leningrad), Siedlung im Rajon Prioserski, Oblast Leningrad, Russland
 Portowoje (Krim), Dorf im Rajon Rosdolne, Autonome Republik Krim, Ukraine